Het puttertje (schilderij) van Carel Fabritius (1654)
 Het puttertje (roman) van Donna Tartt (2013)

Zie ook 
 Putter, vogel